Nagykörút, Budapest
 Nagykörút, Szeged
 Nagykörút, 1930-as évekbeli bulvárlap Rejtő Jenő szerkesztésében